Metalhead (literalmente, «cabeza de metal») es un término inglés que se refiere a un metalero o miembro de la subcultura del heavy metal.

También puede referirse a:
 Metalhead, álbum del grupo de heavy metal británico Saxon, publicado en 1999;
 Metalhead, película de Ragnar Bragason de 2013;
 Metalhead, episodio de la serie de televisión Black Mirror;
 Metalhead, un personaje de cómic de Marvel;
 Metalheadz, sello discográfico inglés.